Романістика:
 Романістика (мовознавство) також  романська філологія — напрямок індоєвропейської філології, що вивчає романські мови та літератури, а також фольклор і культуру романських народів Старого та Нового світу. Філолог, що досліджує романські мови і літератури — романіст.
 Романістика (літературний жанр) — мистецтво писати, створювати романи. Письменник, що створює романи — романіст.
 Романістика (право) також  наука римського права — юридична наука, що має предметом вивчення історію і теорію (догму) римського права. Фахівець, який вивчає римське право — правознавець-романіст.

Примітки